Cibinong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cibinong (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Cibinong, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cibinong, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar